Ибраимов — казахская и киргизская фамилия. Известные носители:
 Ибраимов, Албек Сабирбекович (род. 1967) — киргизский государственный деятель, мэр города Бишкек.
 Ибраимов, Анатай (1948—1989) — советский киргизский легкоатлет.
 Ибраимов, Вели (1888—1928) — крымскотатарский общественно-политический и государственный деятель, член ВКП(б).
 Ибраимов, Жумабек Ибраимович (1944—1999) — киргизский политический деятель.
 Ибраимов, Ермахан Сагиевич (род. 1972) — казахстанский боксёр.
 Ибраимов, Султан Ибраимович (1927—1980) — советский государственный и партийный деятель.
 Ибраимов, Талип Ибраимович (1940—2016) — советский и киргизский писатель, драматург, сценарист, редактор.